UD peut faire référence à :
 UD Trucks, anciennement Nissan Diesel, un constructeur de camions japonais,
 
 Union pour la démocratie, un parti politique polynésien,
 Union pour la démocratie, un parti politique saint-martinois,
 United Distillers, une société de holding active dans le secteur du whisky,
 Université de Djibouti, une université d'Afrique de l'Est,
 Upper Deck, une compagnie américaine de fabrication de cartes à collectionner sportives,
 Utenriksdepartementet, le ministère des Affaires étrangères norvégien,
 Utrikesdepartementet, le ministère des Affaires étrangères suédois,
 , une société informatique américaine,
Universités anglo-saxones :
 Université de Dallas, une université catholique au Texas,
 Université de Dayton, une université dans l'Ohio,
 Université du Delaware, une université dans le Delaware,
 Établissement d'enseignement secondaire et académie jésuite de l'Université de Detroit, une université catholique dans le Michigan,
 University of Detroit Mercy, une université catholique dans le Michigan,
 University of Dublin, une université de la République d'Irlande,
 Université de Dubuque, une université presbytérienne dans l'Iowa,
 Université de Durham, une université du Royaume-Uni,
et aussi :
 UD2 (Undefined instruction), une instruction en langage assembleur x86,

UD est un code pouvant faire référence à :
 Haut-Demerara-Berbice (Guyana), selon la norme ISO 3166-2:GY,
 province d'Udine (Italie), selon la norme ISO 3166-2:IT,
 Oudmourtie (Russie), selon la norme ISO 3166-2:RU,
 União Esportiva (union sportive en portugais) ou Unión Deportiva (union sportive en espagnol),

Ud peut faire référence à :
 une orthographe alternative de oud, un instrument de musique à cordes pincées très répandu dans les pays arabes,